Cholodny (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Cholodny (Magadan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan
 Cholodny (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow

Cholodny oder Cholodnyj ist der Familienname folgender Personen:
 Mykola Cholodny (Autor) (1939–2006), Dichter, Literaturkritiker, Publizist und Übersetzer
 Nikolai Grigorjewitsch Cholodny (ukrainisch Mykola Cholodnyj; 1882–1953), sowjetischer Botaniker und Mikrobiologe
 Petro Cholodnyj (1876–1930), ukrainischer Künstler, Wissenschaftler und Politiker